Lena eller Léna kan syfta på:

 Lena (namn) – ett kvinnonamn och personer med namnet
 Orkanen Lena –  en orkan i Sverige 1967
 Slaget vid Lena – ett slag år 1208 i Kungslena socken

Geografi

Norge 

 Lena, Norge, kommunhuvudort, Oppland fylke, Østre Toten,

Ryssland 

 Lena (flod),

Spanien 

 Lena (kommun i Spanien), Asturien, Province of Asturias, 
 Pola de Lena, ort, Asturien, Province of Asturias,

Sverige 

 Lena socken, Uppland – en socken i Uppland
 Lena landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
Lena församling, Uppsala stift – en församling Uppsala kommun, 
 Lena kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Lena i Uppland
 Lena distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län 2016–
 Lena socken, Västergötland – en socken i Västergötland
 Lena landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
 Lena församling, Skara stift, – en församling Vårgårda kommun, 
 Lena kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad i Vårgårda kommun
 Lena, Vårgårda kommun – en by i Vårgårda kommun
 Lena-Bergstena distrikt – ett distrikt i Vårgårda kommun och Västra Götalands län

Robotskapade Spanienförgreningar